Miejscowości w USA:
 Lake Arrowhead – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Bernardino
 Lake Arrowhead – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie York
 Lake Arrowhead – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams